Chiesa di Santa Maria dell'Itria di Marsala 
 Chiesa di Santa Maria dell'Itria di Milazzo 
 Chiesa di Santa Maria dell'Itria di Palermo
 Chiesa di Santa Maria dell'Itria alla Kalsa di Palermo
 Chiesa di Santa Maria dell'Itria di Ragusa
 Chiesa di Santa Maria dell'Itria di Reggio Calabria
 Chiesa di Santa Maria dell'Itria di Trapani